Campo de San Pedro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campo de San Pedro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Campo de San Pedro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar